

BUC 
BUC peut faire référence à :
  ;
 Block Up Converter, un système électronique de traitement du signal destiné aux antennes ;
 Brussels University Club, un club de rugby à XV de Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles).
 bel uniforme de cérémonie, en jargon militaire français, surtout dans l'armée de l'air française, une tenue de sortie ou de défilé, avec veste droite à boutons dorés et casquette.

Buc 
Buc peut faire référence à :
 Buc, une ancienne commune de l'Aude en France, aujourd'hui intégrée à Belcastel-et-Buc ;
 Buc, une commune des Yvelines en France ;
 Buc, une commune du Territoire de Belfort en France ;
 Buc, une marque automobile française créée par les frères Bucciali.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France